Sumbermalang kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Sumbermalang, administrativ by, Jawa Barat, 
 Kecamatan Sumbermalang, distrikt, Jawa Timur, 

Robotskapade Indonesienförgreningar